Осьмаки — український козацький рід.

Села:
 Осьмаки — Чернігівська область, Коропський район
 Осьмаки — Чернігівська область, Менський район

Див. також 
 Осьмак

Багатозначні топоніми